Dundas Island kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Dundas Island, British Columbia, ö, 
 Dundas Island, Nunavut,